|-
| (141401) 2002 AD134||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141402) 2002 AE145||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141403) 2002 AH149||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141404) 2002 AV150||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141405) 2002 AP152||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141406) 2002 AR162||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141407) 2002 AC165||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141408) 2002 AH172||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141409) 2002 AV177||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141410) 2002 AZ179||||6 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141411) 2002 AB182||||5 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141412) 2002 AW184||||8 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141413) 2002 AM199||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 141414 Bochanski||||8 січня 2002||Обсерваторія Апачі-Пойнт||Слоанівський цифровий огляд неба
|-
| (141415) 2002 BR4||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (141416) 2002 BR19||||21 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141417) 2002 BM20||||22 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141418) 2002 BD21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141419) 2002 BM21||||25 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141420) 2002 BG24||||23 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141421) 2002 BB29||||20 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (141422) 2002 BU29||||21 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (141423) 2002 BZ29||||21 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (141424) 2002 CD||2002 CD||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141425) 2002 CV1||||3 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141426) 2002 CX6||||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141427) 2002 CB7||||1 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141428) 2002 CR7||||6 лютого 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (141429) 2002 CL9||||6 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (141430) 2002 CO10||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141431) 2002 CS10||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141432) 2002 CQ11||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141433) 2002 CX12||||8 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (141434) 2002 CP14||||9 лютого 2002||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (141435) 2002 CU20||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141436) 2002 CZ20||||4 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141437) 2002 CQ26||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141438) 2002 CC29||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141439) 2002 CQ29||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141440) 2002 CC31||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141441) 2002 CB33||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141442) 2002 CJ34||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141443) 2002 CX42||||12 лютого 2002||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз, Пауло Ольворсем
|-
| (141444) 2002 CU45||||8 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141445) 2002 CA55||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141446) 2002 CC58||||7 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (141447) 2002 CW59||||13 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141448) 2002 CF61||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141449) 2002 CZ64||||6 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141450) 2002 CT66||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141451) 2002 CQ80||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141452) 2002 CV83||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141453) 2002 CE87||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141454) 2002 CW92||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141455) 2002 CE95||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141456) 2002 CP95||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141457) 2002 CG98||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141458) 2002 CB100||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141459) 2002 CQ100||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141460) 2002 CM111||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141461) 2002 CU119||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141462) 2002 CB121||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141463) 2002 CC127||||7 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141464) 2002 CS140||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141465) 2002 CC141||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141466) 2002 CU145||||9 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141467) 2002 CO152||||7 лютого 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (141468) 2002 CL161||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141469) 2002 CO163||||8 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141470) 2002 CH183||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141471) 2002 CW205||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141472) 2002 CQ207||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141473) 2002 CE215||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141474) 2002 CM219||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141475) 2002 CM236||||13 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (141476) 2002 CD241||||11 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141477) 2002 CP245||||13 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (141478) 2002 CN256||||4 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (141479) 2002 CA265||||8 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (141480) 2002 CD273||||8 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (141481) 2002 CM288||||10 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141482) 2002 DV1||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141483) 2002 DP2||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141484) 2002 DB4||||26 лютого 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (141485) 2002 DG8||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141486) 2002 DZ10||||19 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141487) 2002 DP16||||20 лютого 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (141488) 2002 DK18||||21 лютого 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141489) 2002 DR18||||22 лютого 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (141490) 2002 EH||2002 EH||3 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141491) 2002 EL||2002 EL||4 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141492) 2002 EB7||||6 березня 2002||Обсерваторія Сайдинг-Спрінг||Роберт МакНот
|-
| (141493) 2002 ES7||||12 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141494) 2002 EB9||||13 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141495) 2002 EZ11||||15 березня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 141496 Барткевісіус (Bartkevicius)||||15 березня 2002||Молетайська обсерваторія||К. Серніс, Й. Зданавісіус
|-
| (141497) 2002 EW13||||3 березня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (141498) 2002 EZ16||||8 березня 2002||Обсерваторія Мауна-Кеа||Девід Толен
|-
| (141499) 2002 ES20||||9 березня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (141500) 2002 EO37||||9 березня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|}

Див. також 
 Список астероїдів

141400